Seseli leucocoleum är en flockblommig växtart som beskrevs av Otto Stapf och Richard von Wettstein. Seseli leucocoleum ingår i släktet säfferötter, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Säfferötter
leucocoleum